Фелипе Лопез има више значења:

 Фелипе Лопез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фелипе Лопез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику